Csehország
 Ivaň, település a Brno-vidéki járásban
 Ivaň, település a Prostějovi járásban